Polo se poate referi la:
 Polo pe apă
 Polo călare
 Volkswagen Polo